Gilbert Seagrave ist der Name folgender Personen:
 Gilbert Seagrave (Bischof) (vor 1258–1316), englischer Geistlicher, Bischof von London
 Gilbert Seagrave (Theologe) (um 1260–1312), englischer Theologe und Geistlicher